Springtown ist der Name mehrerer Orte.

In Kanada:
 Springtown (Ontario)

In den Vereinigten Staaten:
 Springtown (Arkansas)
 Springtown (Indiana)
 Springtown (Kalifornien)
 Springtown (Missouri)
 Springtown (Montana)
 Springtown (New Jersey)
 Springtown (New York)
 Springtown (Pennsylvania)
 Springtown (Texas)